Kuku ist die Bezeichnung für

 ein polnisches Kartenspiel, siehe Kuku (Kartenspiel)
 eine ethnische Gruppe im Sudan, siehe Kuku (Volk)
 die Sprache der Kuku People, siehe Kuku (Sprache)
 ein Aboriginesvolk in North Queensland, Australien, siehe Kuku Yulanji
 Kuku-Yalandji, einer isolierten Sprache in Australien
 Kuku Raadio, ein privater Hörfunksender aus Estland
 ein Dorf in der Gemeinde Rapla in Estland

Kuku ist der Name oder Namensbestandteil folgender Personen:
 Emir-Ussejin Kuku (* 1976), krimtatarischer Menschenrechtsaktivist
 Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga, vollständiger Name von Mobutu Sese Seko (1930–1997), ehemaliger Präsident von Zaire
 Yunan Tombe Trille Kuku Andali (* 1964), sudanesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von al-Ubayyid
Carlo „Kuku“ Palad (* 1996), philippinischer Dota 2 E-Sportler